Oak Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oak Valley Township (Kansas)
 Oak Valley Township (Minnesota)
 Oak Valley Township (North Dakota)